Goríšče je lahko:
prostor, namenjen gorenju (navadno del peči)
središče nekega dogajanja (npr.: v gorišču zanimanja)
gorišče v geometriji: točka, ki določa stožnico
gorišče v optiki: točka, v kateri se zbirajo svetlobni žarki (po prehodu skozi lečo ali po odboju na zrcalu)

Glej tudi
žarišče
fokus